Herrarnas tvåmanna i bob vid olympiska vinterspelen 2014 hölls på anläggningen Sanki isbanecenter i skidorten Krasnaja Poljana, 60 km från Sotji, Ryssland, den 16 och 17 februari 2014.

Tävlingsschema

Medaljörer

Resultat
60 tävlande deltog i herrarnas tvåmannaåkning 2014.

Referenser

Externa länkar 
 Sochi 2014: Officiell hemsida 
 Sochi 2014: Bobsleigh 

Bob vid olympiska vinterspelen 2014